La línea  es una línea de transporte público de carácter suburbano, operada por la empresa COPSA.

La 751 desde sus inicios ofrecía un recorrido similar al resto de las líneas suburbanas, pero años después de su creación, junto con las líneas 750, 752 y 753 tuvieron una modificación significativa, pasando a realizar en su recorrido la ruta perimetral 102 Wilson Ferreira Aldunate. Este cambio se realiza bajo la órbita (administración) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de esa época, por lo tanto estás cuatro líneas suburbanas (entre algunas otras de otras empresas) se encuentran entre las líneas consideradas de mayor demanda debido a la diferencia del trazado de sus rutas y la amplitud de localidades o barrios que atraviesan. Desde 2020 está línea pasó a integrar el STM, debido a que la empresa Copsa pasó a integrar la totalidad de sus servicios a dicho sistema.

Recorridos

Ida 
 Terminal Baltasar Brum
 Galicia
 Julio Herrera y Obes
 Paysandú
 República
 Democracia
 Daniel Muñoz
 Cufré
 Miguelete
 Juan R. Gómez
 Presidente Berro
 Avenida 8 de Octubre
 Intercambiador Belloni
 Avenida José Belloni
 Camino Repetto
 Camino Paso de la Española
 Camino Al Paso del Andaluz
 Ruta perimetral 102
 Camino Al Paso del Andaluz
 Ruta 84
 Av Fiorito
 Bv Artigas
 Terminal Suárez

Regreso 
 Terminal Suárez
 Bv Artigas 
 Av Fiorito
 Ruta 84
 Camino Al Paso del Andaluz
 Ruta perimetral 102
 Camino Paso de la Española
 Camino Repetto
 Avenida José Belloni
 Intercambiador Belloni
 Avenida 8 de Octubre
 Lateral túnel
 Avelino Miranda 
 Goes 
 Juan Paullier
 La Paz
 Dr. Martín C. Martínez
 Avenida Uruguay 
 Ciudadela
 Rambla Franklin D. Roosevelt
 Terminal Baltasar Brum

Ida 
 Terminal Baltasar Brum
 Galicia
 Julio Herrera y Obes
 Paysandú
 República
 Democracia
 Daniel Muñoz
 Cufré
 Miguelete
 Juan R. Gómez
 Presidente Berro
 Avenida 8 de Octubre
 Intercambiador Belloni
 Avenida José Belloni
 Camino Repetto
 Camino Toledo Chico
 Camino Cruz del Sur
 Camino Los Castaños
 Ruta 84
 Av Fiorito
 Bv Artigas
 Suárez

Regreso 
 Suárez
 Bv Artigas 
 Av Fiorito
 Ruta 84
 Camino Los Castaños
 Camino Cruz del Sur
 Camino Toledo Chico
 Camino Repetto
 Avenida José Belloni
 Intercambiador Belloni
 Avenida 8 de Octubre
 Lateral túnel
 Avelino Miranda 
 Goes 
 Juan Paullier
 La Paz
 Dr. Martín C. Martínez
 Avenida Uruguay 
 Ciudadela
 Rambla Franklin D. Roosevelt
 Terminal Baltasar Brum

Referencias 

 https://www.montevideo.gub.uy/buses/mapaBuses.html / Mapa online oficial de IMM en conjunto con MTOP, consulte la ubicación de esta línea en tiempo real.
 http://www.copsa.com.uy/

Líneas de ómnibus suburbanas de Montevideo